Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 979-es, továbbá 979A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

979-es busz (Budapest)
979A busz (Budapest)